

Quotidiens

Hebdomadaires

National 
B'Sheva (בשבע)
Sha'ar LaMathil (שער למתחיל)

En ligne 
 +972 Magazine

 
Média en Israël
Israel
Journaux